Landtagswahlkreis 139 steht für folgende Wahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Landtagswahlkreis Hamm II – Unna IV (2000)
 Landtagswahlkreis Hamm II (1980 bis 1995)
 Landtagswahlkreis Gütersloh II (1975)
 Landtagswahlkreis Wiedenbrück II (1966 und 1970)
 Landtagswahlkreis Bielefeld-Stadt-Ost und Süd (1947 bis 1962)